Анісімов Микола Олексійович — український художник
 Анісімов Микола Тихонович — український художник-монументаліст